Marek Wójcik (ur. 1954) – polski polityk i związkowiec, poseł na Sejm III kadencji
 Marek Wójcik (ur. 1955) – polski samorządowiec, wykładowca akademicki i urzędnik państwowy, z wykształcenia pedagog, w latach 2014–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
 Marek Wójcik (ur. 1980) – polski polityk, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji